

Hydronyme 
 La Viosne est une rivière française des départements de l'Oise et du Val-d'Oise, dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Elle est un sous-affluent de la Seine par l'Oise.

Toponymes 
 Courcelles-sur-Viosne est une commune française située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.
 La Communauté de communes Val de Viosne est une structure intercommunale française, située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.